Staengel ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Staengel (1882–1973), deutsche Unternehmerin
 Ernst Staengel (1827–1915), deutscher Konditor und Firmengründer (Eszet)

Siehe auch:
 Staengel & Ziller  war eine Kakao- und Schokoladenfabrik in Stuttgart-Untertürkheim

 Stengel
 Stengl